Мотла́ва () — река в Польше.

Длина — 65 км, площадь водосборного бассейна — 1511 км². Мотлава вытекает из озера Рывалдское, протекает по Поморскому воеводству, через озеро Рокицкое, в Гданьске в реку впадает Радуня. Устье Мотлавы — Мартва Висла, протока Вислы.

Название реки имеет прусское происхождение, немецкое название — Моттлау, кашубское — Гданя (родственное Гданьску и Гдыне).

Крупнейший город на реке — Гданьск, крупнейший приток — Радуня (103 км).

Притоки Вислы
Реки Поморского воеводства